Карибский клубный чемпионат 2002 — 5-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 17 октября по 15 декабря 2002 года. Число участников сократилось до 10, финал вновь не игрался - победители обеих полуфинальных групп (Arnett Gardens из Ямайки и В Коннекшн из Тринидада и Тобаго) получили путёвки в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2003.

Первый этап 

|}

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

Карибский клубный чемпионат